Alcorn Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Alcorn Island (Mississippi)
 Alcorn Island (Pennsylvania)